Dover este un oraș portuar în Kent, în sud-estul Angliei.

Dover se mai poate referi și la:

Locuri

Australia
 Dover, Tasmania
 Dover Island, 
 Dover Heights,

Canada
 Dover, Calgary, 
 Dover, 
 Dover, 
 Port Dover, 
 Little Dover,

Regatul Unit
 Dover (district)
 Dover, Kent
 Straits of Dover
 White Cliffs of Dover
 Port of Dover, un port în sud-estul Angliei

Singapore
 Dover, Singapore
 Dover MRT Station

Statele Unite
 Dover, Arkansas
 Dover, Delaware, capitala statului
 Dover Air Force Base
 Dover Downs, un traseu ecvestru
 Dover International Speedway, cursă NASCAR, localizată în Dover Downs
 Dover, Florida
 Dover, Idaho
 Dover, Illinois
 Dover, Indiana
 Dover, Kansas
 Dover, Kentucky
 Dover, Maine, localitate care a fuzionat cu Foxcroft din 1922 formând un singur oraș
 Dover, Massachusetts
 Dover, Minnesota
 Dover, Missouri
 Dover, New Hampshire
 Dover, New Jersey
 Dover, New York
 Dover, North Carolina
 Dover, Ohio
 Dover, Oklahoma
 Dover, Pennsylvania, localitate implicată în Afacerea Dover
 Dover, Tennessee
 Dover, Utah, localitate dispărută
 Dover, Vermont
 Dover, Virginia
 Dover, comitatul Buffalo, Wisconsin, orășel
 Dover, comitatul Prince, Wisconsin, comunitate neîncorporată
 Dover, Racine County, Wisconsin, orășel
 Dover Plains, New York
 Dover Township (dezambiguizare) (unul din multele township-uri)

Oameni
 Ben Dover (n. 1955), actor pornografic și director
 Connie Dover, cantautoare americană
 Den Dover (n. 1938), politician britanic
 Eric Dover (n. 1967), muzician american
 Gabriel Dover, genetician britanic
 Kenneth Dover (1920–2010), cadru universitar britanic; fost rector al Universității Saint Andrews (University of Saint Andrews)
 Kieran Dover (n. 1996), fotbalist australian
 Mildred Dover (n. 1941), fost politician canadian
 Robert Dover (Cotswold Games) (1575–1641), avocat și căpitan englez
 Robert Dover (călăreț) (n. 1958), călăreț olimpic american

Clădiri
 Dover Castle, Kent, England
 Dover House, clădire de categoria Grade I, listată în Whitehall, London

Companii
 Dover Corporation, companie manufacturieră diversificată
 Dover Publications, companie americană publicitară, fostă casă de discuri
 Dover Records, companie engleză, casă de discuri foarte cunoscută

Govern și legi
 Dover (UK Parliament constituency), zonă electorală care include și orașul Dover, Anglia
 Kitzmiller v. Dover Area School District (caz judiciar)

Media

În film
 Dover (film), un film documentar scurt din 1943 despre cel de-al doilea război mondial

În muzică
 Dover (formație), formație rock din Spania
 The Dovers,  formație rock americană

Transporturi și vehicule
 Dover (camion), tip de camion, realizat la Hudson Motor Car Company, Detroit
 HMS Dover, denumirea mai multor nave militare britanice (ale Royal Navy)
 Dover (MBTA station), stație de metro, actualmente închisă, pe linia MBTA Orange Line

Alte utilizăti
 Baron Dover, linie nobiliară ereditară britanică
 Dover sole, două specii de pești plați

Altele
 White Cliffs of Dover (dezambiguizare)
 Dovre

Nume proprii